«Спецназ против самураев: миссия 1549» — фильм-хроноопера режиссёра Масааки Тэзука, вышедший в 2005 году.

Сюжет 
В результате секретного эксперимента японских военных с созданием силового поля во время солнечного максимума полк под командованием полковника Цуёси Матобы отправляется в прошлое (1549 год) — в самую гущу битвы между самураями.

В наши дни (2005 год) попадает большой фрагмент почвы образца 1549 года, на котором находится человек — самурай по имени Ситибэй, живший в XVI веке и находившийся на том самом месте, с которого в будущем стартовал полк Матобы.

Одновременно в мире начинают происходить аномалии — в разных местах образуются чёрные дыры, поглощающие все физические объекты. Военные приходят к выводу, что это — результат временного разлома и изменения истории — с приходом в 1549 год полка Матобы прошлое изменилось. Если не вернуть солдат в XXI век, а Ситибэя — в XVI, чёрные дыры скоро уничтожат Землю.

Военные обращаются к вышедшему в отставку Ёсукэ Касима, служившему под командованием Матобы, рассказывают ему все и показывают чёрную дыру, замаскированную под военную базу. Он даёт согласие на участие в операции. В прошлое отправляется отряд «Ромео» под командованием Касима, майора Мори и капитана Рэя Кандзаки. Там они узнают, что их коллеги попали в битву с Одой Набунагой — одним из известнейших военно-политических лидеров Японии. Матоба убил великого самурая и занял его место. Теперь он намерен изменить историю, сделав Японию ведущей державой мира.

Об угрозе, нависшей над миром в результате изменений в истории он не хочет слышать. Главным оружием, которое должно помочь ему покорить мир, полковник выбрал мощный аккумулятор, который может взорваться с мощью, практически эквивалентной атомной бомбе. На стороне Матобы — феодал Досан Сайто (реальный союзник Нобунаги), в доме которого поселился полковник и на дочери которого намерен жениться.

Однако, поняв, кто такой Матоба на самом деле, он принимает сторону «Ромео» и пытается застрелить полковника из пистолета, но гибнет сам. Завязывается битва между уцелевшими членами отряда «Ромео» и уцелевшими последователями Матобы, в ходе которой гибнет Мори. Касима дерётся с полковником на мечах, но ему помогает Кандзаки, застрелив Матобу из пистолета. Дом рушится, военные спасаются и проходят во времени обратно, забрав аккумулятор. В финальной сцене солдаты отдают честь Касима и Кандзаки. Вопрос о чёрных дырах остаётся за кадром.

В ролях 
Ёсукэ Эгути — Ёсуке Касима

Кёка Судзуки — капитан Реи Канзаки

Харука Аясэ — Но-химэ, дочь Досана Сайто

Масато Ибу — Досан Сайто, даймё провинции Мино, союзник Оды Нобунаги

Такэси Кага — полковник Цуёси Матоба

Факты 
 В фильме Матоба убивает Нобунагу в битве, однако в 1549 году полководец не принимал участия ни в каких битвах.
 Досан Сайто в реальной истории погиб в процессе борьбы за провинцию Овари в 1556 году.

Примечания 

Фильмы 2005 года
Манги
Манга 2005 года
Фильмы Масааки Тэдзука
Фильмы о путешествиях во времени
Экранизации манги
Фантастические фильмы Японии
Военные фильмы Японии
Фильмы о самураях